Coxsackie kann verschiedene Bedeutungen haben:

Coxsackie (Town), eine Town im Greene County (New York) 
Coxsackie (Village), ein Village innerhalb dieser Town
Coxsackie-Virus, Gruppe humanpathogener Viren (23 Coxsackie A und 6 Coxsackie B)